Der Name Living Planet Programme beschreibt die Arbeiten der Europäischen Weltraumorganisation ESA, sowohl Forschungsdaten über die Erde zu gewinnen als auch Beobachtungsaufgaben wahrzunehmen. Zur ersten Kategorie gehören die Missionen, die die ESA innerhalb des Unterprogramms Earth Explorer Missions durchführt. Die Erdbeobachtung innerhalb der Initiative Kopernikus und die Kooperation mit EUMETSAT (MetOp, Meteosat) bei der Wetterbeobachtung fallen in die zweite Kategorie.

Weblinks 
 ESA: The Living Earth Programme (englisch)
 DLR: Lebender Planet: Das Erderkundungsprogramm der ESA

 
Raumfahrtprogramm
!